Маккин () — ирландская фамилия.

Известные носители 
 Маккин, Ангус (род. 1969) — ирландский регбист, игравший на позиции пропа.
  (род. 1930) — американский математик.
 Маккин, Демси (род. 1990) — австралийский боксёр-профессионал и бывший боец смешанных единоборств.
 Маккин, Дэйв (род. 1963) — британский иллюстратор, фотограф, режиссёр и графический художник.
 Маккин, Майкл (род. 1947) — американский актёр, писатель, композитор и музыкант.
 Маккин, Томас (1734—1817) — американский юрист и политик.
 Маккин, Шон (род. 1979) — скрипач и бэк-вокалист группы «Yellowcard».

Топонимы 
 Маккин — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.